Гійо́н, Ґійон () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 200 км на південний схід від Парижа, 75 км на захід від Діжона, 55 км на південний схід від Осера.

Історія 

1 січня 2019 року Гійон, Сізері, Со, Тревіллі i Вінь було об'єднано в новий муніципалітет Гійон-Терр-Плен.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 202 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 435,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Гійон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Гійон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Йонна